Шаи-Шаи () — город в Мозамбике, административный центр провинции Газа.

История 
Город был основан португальцами в начале 1900-х годов под названием Жуан-Белу, рядом с городом Лоуренсу-Маркиш (в настоящее время Мапуту). Жуан-Белу рос и развивался в качестве сельскохозяйственного и промышленного центра (основной продукцией были рис и кешью), здесь было развито банковское дело и медицина. 

После провозглашения независимости от Португалии в 1975 году, Жуан-Белу был переименован в Шаи-Шаи. Город сильно пострадал от , некоторые здания погрузились на 3 метра под воду.

Демография 
Население города по годам:

Галерея

Примечания 

Города Мозамбика